Hriszto Risztoszkov (bolgárul: Христо Ристосков) (1971. március 23.–) bolgár nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
2000-ben lett az I. Liga játékvezetője. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2008-ban (bundavádak) vonult vissza. Az osztrák alacsonyabb osztályokban működik!

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Szuperkupa

Nemzetközi játékvezetés 
A Bolgár labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett. FIFA JB besorolás szerint 4. kategóriás bíró. A bolgár nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával a 21. helyet foglalja el 1 találkozó szolgálatával. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2009. december 31-én vonult vissza. Válogatott mérkőzéseinek száma: 1.

Európa-bajnokság 
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Bolgár labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek